Coconut, noix de coco en anglais, peut faire référence à :
 Coconut (Coconut party) : nom donné aux soirées exotiques organisées dans la ville de Saintes en Charente-Maritime,
 Coconut, un album d'Archie Bronson Outfit,
 Coconut, une chanson de Harry Nilsson,
 Coconut, une chanson de Dannii Minogue, reprise de la précédente.
 Coconut Island, peut faire référence à :
 Coconut Island, une île de  m² dans la baie de  Kaneohe au loin de l'île de Oahu dans l'état d'Hawaii, aux États-Unis, 
 Coconut Island (Poruma Island), une île à   au Nord-Est de l'Île Thursday dans le Queensland.

Coconuts peut faire référence à :
 Coconuts, un jeu vidéo produit par Telesys, selon la liste de jeux Atari 2600,
 Coconuts (Coconuts Japan), une société éditrice de jeux vidéo selon la liste de jeux Famicom,
 Coconuts, un film de 1985 avec Mario Adorf (Siemann),

 Coconuts Musume, un groupe de musique japonais,

Voir aussi